Over the Limit (album), een album van de groep Trout Fishing in America
 WWE Over the Limit, een jaarlijks evenement in het professioneel worstelen
 Over the Limit 2010
 Over the Limit 2011
 Over the Limit 2012